Sleidanus ist der Name folgender Personen:

 Johannes Sleidanus (1506–1556), Jurist und Diplomat aus dem damaligen Herzogtum Luxemburg
 Oswald Schlee (Sleidanus; 1553–1613), deutscher lutherischer Geistlicher und Theologe

Sleidanus ist der Beiname von
 Gerhard Nennius († 1566), Mediziner und Mathematiker